Schmidt-Wulffen ist der Name von

 Stephan Schmidt-Wulffen (* 1951), deutscher Kunsttheoretiker und Kurator für zeitgenössische Kunst
 Wulf-Dieter Schmidt-Wulffen (* 1941), deutscher Sozialwissenschaftler, Afrika-Forscher, gilt weltweit als führender Experte für das umstrittene Kinderbuch Zehn kleine Negerlein